Янкулешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Шуйч.
 Янкулешть () — село в Румунії, у повіті Сату-Маре. Адміністративно підпорядковується місту Карей.
 Янкулешть () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Стоєнешть.